Список угрожаемых видов ракообразных содержит перечень видов членистоногих из классов высших раков (Malacostraca), максиллопод (Maxillopoda), жаброногих (Branchiopoda) и ракушковых рачков (Ostracoda), объединяемых в подтип Crustacea, которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 732 редких и исчезающих вида и 21 подвид ракообразных, из них 413 видов — уязвимые, 179 видов — вымирающие и 140 видов — находящиеся на грани исчезновения. Ещё один вид равноногих рачков, Thermosphaeroma thermophilum, обитавший в геотермальном источнике на юго-западе Северной Америки, значится в данном списке как исчезнувший в дикой природе (категория «Исчезнувшие в дикой природе», Extinct in the Wild, ), а 11 видов — как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Класс Высшие раки (Malacostraca)

Отряд Amphipoda — Бокоплавы 

  Allocrangonyx hubrichti
  Allocrangonyx pellucidus
  Aquadulcaris pheronyx
  Austrogammarus australis
  Bogidiella bermudensis
  Carinurella paradoxa
  Cocoharpinia iliffei
  Crangonyx dearolfi
  Crangonyx grandimanus
  Crangonyx hobbsi
  Gammarus acherondytes
  Gammarus bousfieldi
  Gammarus desperatus
  Gammarus hyalelloides
  Gammarus pecos
  Hadzia fragilis stochi
  Idunella sketi
  Ingolfiella longipes
  Niphargobates lefkodemonaki
  Niphargobates orophobata
  Niphargus aberrans
  Niphargus elegans zagrebensis
  Niphargus hadzii
  Niphargus hrabei
  Niphargus ilidzensis slovenicus
  Niphargus orcinus orcinus
  Niphargus sphagnicolus
  Niphargus spoeckeri
  Niphargus stenopus
  Niphargus stygius stygius
  Niphargus timavi
  Niphargus valachicus
  Paramelita barnardi
  Paramelita flexa
  Pseudoniphargus grandimanus
  Spelaeorchestia kiloana
  Stygobromus araeus
  Stygobromus arizonensis
  Stygobromus balconis
  Stygobromus barri
  Stygobromus bifurcatus
  Stygobromus bowmani
  Stygobromus clantoni
  Stygobromus conradi
  Stygobromus cooperi
  Stygobromus dejectus
  Stygobromus elatus
  Stygobromus emarginatus
  Stygobromus ephemerus
  Stygobromus flagellatus
  Stygobromus gradyi
  Stygobromus hadenoecus
  Stygobromus harai
  Stygobromus hayi
  Stygobromus heteropodus
  Stygobromus hubbsi
  Stygobromus identatus
  Stygobromus longipes
  Stygobromus lucifugus
  Stygobromus mackenziei
  Stygobromus montanus
  Stygobromus morrisoni
  Stygobromus mundus
  Stygobromus nortoni
  Stygobromus onondagaensis
  Stygobromus ozarkensis
  Stygobromus parvus
  Stygobromus pecki
  Stygobromus pizzinii
  Stygobromus putealis
  Stygobromus reddelli
  Stygobromus smithii
  Stygobromus spinatus
  Stygobromus stellmacki
  Stygobromus subtilis
  Stygobromus wengerorum

Отряд Anaspidacea 
  Allanaspides helonomus
  Allanaspides hickmani
  Eucrenonaspides oinotheke
  Paranaspides lacustris

Отряд Decapoda — Десятиногие

Инфраотряд Astacidea — Речные раки и омары 
  Astacoides betsileoensis
  Astacoides caldwelli
  Astacoides crosnieri
  Astacoides hobbsi
  Astacopsis gouldi
  Astacus astacus — Широкопалый речной рак
  Austropotamobius pallipes
  Cambarellus alvarezi
  Cambarellus areolatus
  Cambarellus chihuahuae
  Cambarellus patzcuarensis
  Cambarellus prolixus
  Cambarus aculabrum
  Cambarus clivosus
  Cambarus cracens
  Cambarus cymatilis
  Cambarus eeseeohensis
  Cambarus elkensis
  Cambarus harti
  Cambarus jonesi
  Cambarus laconensis
  Cambarus obeyensis
  Cambarus pecki
  Cambarus speleocoopi
  Cambarus subterraneus
  Cambarus tartarus
  Cambarus veitchorum
  Cambarus zophonastes
  Cherax destructor
  Cherax leckii
  Cherax pallidus
  Cherax papuanus
  Cherax tenuimanus
  Distocambarus hunteri
  Distocambarus youngineri
  Engaeus disjuncticus
  Engaeus granulatus
  Engaeus mallacoota
  Engaeus martigener
  Engaeus phyllocercus
  Engaeus rostrogaleatus
  Engaeus spinicaudatus
  Engaeus sternalis
  Engaeus urostrictus
  Engaeus yabbimunna
  Engaewa pseudoreducta
  Engaewa reducta
  Engaewa walpolea
  Euastacus balanesis
  Euastacus bidawalis
  Euastacus bindal
  Euastacus bispinosus
  Euastacus brachythorax
  Euastacus clarkae
  Euastacus claytoni
  Euastacus crassus
  Euastacus dalagarbe
  Euastacus dharawalus
  Euastacus diversus
  Euastacus eungella
  Euastacus fleckeri
  Euastacus gamilaroi
  Euastacus girurmulayn
  Euastacus gumar
  Euastacus guruhgi
  Euastacus guwinus
  Euastacus hirsutus
  Euastacus hystricosus
  Euastacus jagabar
  Euastacus jagara
  Euastacus maccai
  Euastacus maidae
  Euastacus mirangudjin
  Euastacus monteithorum
  Euastacus neodiversus
  Euastacus pilosus
  Euastacus polysetosus
  Euastacus rieki
  Euastacus robertsi
  Euastacus setosus
  Euastacus simplex
  Euastacus spinichelatus
  Euastacus sulcatus
  Euastacus suttoni
  Euastacus urospinosus
  Euastacus yarreansis
  Euastacus yigara
  Fallicambarus hortoni
  Fallicambarus jeanae
  Fallicambarus petilicarpus
  Geocharax falcata
  Hobbseus orconectoides
  Hobbseus valleculus
  Hobbseus yalobushensis
  Ombrastacoides denisoni
  Ombrastacoides parvicaudatus
  Ombrastacoides pulcher
  Orconectes bisectus
  Orconectes eupunctus
  Orconectes hartfieldi
  Orconectes hathawayi blacki
  Orconectes incomptus
  Orconectes inermis testii
  Orconectes jeffersoni
  Orconectes meeki brevis
  Orconectes packardi
  Orconectes pardalotus
  Orconectes peruncus
  Orconectes quadruncus
  Orconectes saxatilis
  Orconectes sheltae
  Orconectes shoupi
  Orconectes taylori
  Orconectes wrighti
  Pacifastacus fortis
  Pacifastacus nigrescens
  Procambarus acherontis
  Procambarus angustatus
  Procambarus apalachicolae
  Procambarus attiguus
  Procambarus bouvieri
  Procambarus brazoriensis
  Procambarus catemacoensis
  Procambarus cavernicola
  Procambarus citlaltepetl
  Procambarus cometes
  Procambarus contrerasi
  Procambarus delicatus
  Procambarus digueti
  Procambarus econfinae
  Procambarus erythrops
  Procambarus escambiensis
  Procambarus franzi
  Procambarus horsti
  Procambarus hortonhobbsi
  Procambarus leitheuseri
  Procambarus lucifugus alachua
  Procambarus lucifugus lucifugus
  Procambarus lylei
  Procambarus machardyi
  Procambarus milleri
  Procambarus morrisi
  Procambarus orcinus
  Procambarus ortmannii
  Procambarus paradoxus
  Procambarus regiomontanus
  Procambarus roberti
  Procambarus rogersi campestris
  Procambarus rogersi expletus
  Procambarus rogersi ochlocknensis
  Procambarus rogersi rogersi
  Procambarus ruthveni
  Procambarus zihuateutlensis
  Tenuibranchiurus glypticus

Инфраотряд Achelata — Лангусты 
  Palinurus elephas — Обыкновенный лангуст

Инфраотряд Brachyura — Крабы 
  Adeleana forcarti
  Afrithelphusa monodosa
  Allacanthos pittieri
  Arachnothelphusa melanippe
  Austrothelphusa tigrina
  Austrothelphusa valentula
  Avotrichodactylus oaxensis
  Boreathelphusa uglowi
  Bottiella cucutensis
  Bottiella medemi
  Ceylonthelphusa alpina
  Ceylonthelphusa armata
  Ceylonthelphusa callista
  Ceylonthelphusa cavatrix
  Ceylonthelphusa diva
  Ceylonthelphusa durrelli
  Ceylonthelphusa kotagama
  Ceylonthelphusa nana
  Ceylonthelphusa nata
  Ceylonthelphusa orthos
  Ceylonthelphusa sanguinea
  Ceylonthelphusa savitriae
  Chaceus ibiricensis
  Clinothelphusa kakoota
  Coccusa cristicervix
  Cryptopotamon anacoluthon
  Doimon doichiangdao
  Doimon doisutep
  Elsalvadoria zurstrasseni
  Epilobocera haytensis
  Epilobocera wetherbeei
  Fredius granulatus
  Geithusa pulchra
  Geothelphusa lanyu
  Geothelphusa levicervix
  Geothelphusa lutao
  Geothelphusa miyakoensis
  Geothelphusa nanao
  Geothelphusa pingtung
  Geothelphusa takuan
  Geothelphusa taroko
  Geothelphusa wangi
  Geothelphusa wutai
  Geothelphusa yangminshan
  Globonautes macropus
  Hainanpotamon orientale
  Heterothelphusa fatum
  Hypolobocera alata
  Hypolobocera andagoensis
  Hypolobocera barbacensis
  Hypolobocera cajambrensis
  Hypolobocera exuca
  Hypolobocera gracilignatha
  Hypolobocera rathbuni
  Hypolobocera rotundilobata
  Hypolobocera velezi
  Ibanum pilimanus
  Indochinamon bhumibol
  Indochinamon cua
  Indochinamon dangi
  Indochinamon guttum
  Indochinamon mieni
  Indochinamon villosum
  Iomon luangprabangense
  Iomon nan
  Irmengardia didacta
  Irmengardia johnsoni
  Irmengardia nemestrinus
  Isolapotamon bauense
  Johora counsilmani
  Johora gapensis
  Johora johorensis
  Johora punicea
  Johora singaporensis
  Johora thoi
  Karstama balicum
  Karstama emdi
  Lepidothelphusa cognetti
  Liberonautes grandbassa
  Liberonautes lugbe
  Liberonautes nanoides
  Liberonautes nimba
  Liberonautes rubigimanus
  Lindacatalina sumacensis
  Liotelphusa quadrata
  Louisea balssi
  Louisea edeaensis
  Mahatha helaya
  Mahatha iora
  Mahatha lacuna
  Mahatha regina
  Mainitia mainitensis
  Malayopotamon granulatum
  Mekhongthelphusa kengsaphu
  Mekhongthelphusa tetragona
  Microthelphusa forcarti
  Migmathelphusa olivacea
  Moritschus altaquerensis
  Moritschus ecuadorensis
  Nanhaipotamon formosanum
  Nautilothelphusa zimmeri
  Nemoron nomas
  Neopseudothelphusa fossor
  Oziothelphusa biloba
  Oziothelphusa dakuna
  Oziothelphusa gallicola
  Oziothelphusa hippocastanum
  Oziothelphusa intuta
  Oziothelphusa kodagoda
  Oziothelphusa populosa
  Oziothelphusa ritigala
  Oziothelphusa stricta
  Oziothelphusa wagrakarowensis
  Parapinnixa affinis
  Parapotamon spinescens
  Parathelphusa balabac
  Parathelphusa batamensis
  Parathelphusa cabayugan
  Parathelphusa crocea
  Parathelphusa maindroni
  Parathelphusa nagasakti
  Parathelphusa ovum
  Parathelphusa pantherina
  Parathelphusa possoensis
  Parathelphusa reticulata
  Pastilla dacuna
  Perbrinckia cracens
  Perbrinckia enodis
  Perbrinckia fenestra
  Perbrinckia fido
  Perbrinckia gabadagei
  Perbrinckia glabra
  Perbrinckia integra
  Perbrinckia morayensis
  Perbrinckia punctata
  Perbrinckia quadratus
  Perbrinckia rosae
  Perbrinckia scitula
  Phricotelphusa callianira
  Phricotelphusa elegans
  Phricotelphusa gracilipes
  Phricotelphusa hockpingi
  Phricotelphusa limula
  Phricotelphusa ranongi
  Phrygiopilus acanthophallus
  Potamocarcinus hartmanni
  Potamocarcinus roatensis
  Potamon bileki
  Potamonautes choloensis
  Potamonautes gerdalensis
  Potamonautes gonocristatus
  Potamonautes idjiwiensis
  Potamonautes ignestii
  Potamonautes infravallatus
  Potamonautes lividus
  Potamonautes montivagus
  Potamonautes mutandensis
  Potamonautes pilosus
  Potamonautes platycentron
  Potamonautes raybouldi
  Potamonautes reidi
  Potamonautes subukia
  Potamonautes triangulus
  Potamonautes unisulcatus
  Potamonautes xiphoidus
  Potamonemus sachsi
  Ptychophallus tristani
  Pupamon phrae
  Raddaus mertensi
  Rodriguezus trujillensis
  Salangathelphusa anophrys
  Sayamia maehongsonensis
  Sayamia melanodactylus
  Seychellum alluaudi
  Siamthelphusa holthuisi
  Sinopotamon ebianense
  Sinopotamon hanyangense
  Somanniathelphusa taiwanensis
  Somanniathelphusa zanklon
  Spiralothelphusa fernandoi
  Spiralothelphusa parvula
  Stelomon erawanense
  Stelomon kanchanaburiense
  Stoliczia bella
  Stoliczia changmanae
  Stoliczia chaseni
  Stoliczia cognata
  Stoliczia goal
  Stoliczia karenae
  Stoliczia kedahensis
  Stoliczia leoi
  Stoliczia pahangensis
  Stoliczia panhai
  Stoliczia perlensis
  Stoliczia tweedei
  Strengeriana antioquensis
  Stygothelphusa bidiensis
  Sundathelphusa minahassae
  Sundathelphusa rubra
  Sundathelphusa sottoae
  Tehuana lamothei
  Tehuana poglayenorum
  Tehuana veracruzana
  Terrathelphusa kuchingensis
  Thaksinthelphusa yongchindaratae
  Tiwaripotamon edostilus
  Trichodactylus crassus
  Typhlopseudothelphusa mocinoi

Инфраотряд Caridea — Креветки 

  Alpheus cyanoteles
  Arachnochium kulsiense
  Archaetya chacei
  Atya brachyrhinus
  Atya intermedia
  Atya ortmannioides
  Atyaephyra strymonensis
  Barbouria cubensis
  Calathaemon holthuisi
  Caridina ablepsia
  Caridina acuta
  Caridina acutirostris
  Caridina anislaq
  Caridina annandalei
  Caridina apodosis
  Caridina batuan
  Caridina boholensis
  Caridina breviata
  Caridina bunyonyiensis
  Caridina caerulea
  Caridina camaro
  Caridina caverna
  Caridina cavernicola
  Caridina demenica
  Caridina dennerli
  Caridina dianchiensis
  Caridina ensifera
  Caridina feixiana
  Caridina glaubrechti
  Caridina gordonae
  Caridina gortio
  Caridina guangxiensis
  Caridina holthuisi
  Caridina lanceolata
  Caridina leclerci
  Caridina linduensis
  Caridina lingkonae
  Caridina loehae
  Caridina longidigita
  Caridina maculata
  Caridina masapi
  Caridina mengae
  Caridina mindanao
  Caridina minidentata
  Caridina parvula
  Caridina profundicola
  Caridina pseudodenticulata
  Caridina pseudonilotica
  Caridina samar
  Caridina sarasinorum
  Caridina schenkeli
  Caridina semiblepsia
  Caridina sodenensis
  Caridina spelunca
  Caridina spinata
  Caridina spongicola
  Caridina striata
  Caridina subventralis
  Caridina tenuirostris
  Caridina thermophila
  Caridina trifasciata
  Caridina tumida
  Caridina valencia
  Caridina woltereckae
  Caridina yilong
  Cryphiops brasiliensis
  Cryphiops luscus
  Desmocaris bislineata
  Dugastella marocana
  Edoneus atheatus
  Edoneus erwini
  Edoneus marulas
  Edoneus sketi
  Euryrhynchina edingtonae
  Lancaris kumariae
  Leptopalaemon gibbosus
  Leptopalaemon glabrus
  Leptopalaemon gudjangah
  Leptopalaemon magelensis
  Macrobrachium acanthochirus
  Macrobrachium acherontium
  Macrobrachium denticulatum
  Macrobrachium elegantum
  Macrobrachium gurudeve
  Macrobrachium hirtimanus
  Macrobrachium lamarrei lamarroides
  Macrobrachium leptodactylus
  Macrobrachium lingyunense
  Macrobrachium minutum
  Macrobrachium naso
  Macrobrachium oxyphilus
  Macrobrachium poeti
  Macrobrachium purpureamanus
  Macrobrachium scorteccii
  Macrobrachium tuxtlaense
  Marosina brevirostris
  Marosina longirostris
  Neocaridina brevidactyla
  Palaemonetes antrorum
  Palaemonetes cummingi
  Palaemonetes lindsayi
  Palaemonetes mesopotamicus
  Palaemonetes mexicanus
  Palaemonetes suttkusi
  Palaemonias alabamae
  Palaemonias ganteri
  Paracaridina longispina
  Paratya norfolkensis
  Parisia deharvengi
  Parisia macrophora
  Potamalpheops amnicus
  Potamalpheops haugi
  Sinodina acutipoda
  Sinodina gregoriana
  Somersiella sterreri
  Stygiocaris lancifera
  Stygiocaris stylifera
  Syncaris pacifica
  Syncaris pasadenae
  Troglocaris bosnica
  Troglocaris kapelana
  Troglocaris neglecta
  Troglocaris prasence
  Troglocubanus calcis
  Troglocubanus gibarensis
  Troglocubanus inermis
  Typhlatya consobrina
  Typhlatya elenae
  Typhlatya garciadebrasi
  Typhlatya garciai
  Typhlatya iliffei
  Typhlatya miravetensis
  Typhlatya taina
  Typhlocaridina lanceifrons
  Typhlocaridina liui
  Typhlocaridina semityphlata
  Typhlocaris ayyaloni
  Typhlocaris galilea
  Typhlocaris salentina

Инфраотряд Procarididea 
  Procaris chacei

Отряд Isopoda — Равноногие 
  Androniscus stygius dentatus — подвид из Словении.
  Antrolana lira
  Arubolana imula
  Asellus aquaticus carniolicus — подвид водяных осликов из Словении.
  Asellus aquaticus cavernicolus — подвид водяных осликов из Италии и Словении.
  Asellus aquaticus cyclobranchialis — подвид водяных осликов из Словении.
  Atlantasellus cavernicolus
  Bermudalana aruboides
  Burmoniscus sp. nov. «HC — белый первый сегмент» — новый, ещё не получивший формального описания, вид, обнаруженный в двух пещерах в провинции Кьензянг на юге Вьетнама;
  Caecidotea barri
  Caecidotea macropoda
  Caecidotea nickajackensis
  Calconiscellus gotscheensis
  Curassanthura bermudensis
  Haplophthalmus abbreviatus
  Haplophthalmus rhinoceros
  Lirceus culveri
  Lirceus usdagalun
  Metatrichoniscoides celticus
  Mexilana saluposi
  Mexistenasellus coahuila
  Mexistenasellus nulemex
  Mexistenasellus parzefalli
  Mexistenasellus wilkensi
  Monolistra bolei
  Monolistra calopyge
  Monolistra racovitzai conopyge
  Monolistra schottlaenderi
  Monolistra spinosissima
  Moserius percoi
  Onchotelson brevicaudatus
  Onchotelson spatulatus
  Proasellus parvulus
  Proasellus pavani orientalis
  Proasellus slovenicus
  Pseudolaureola atlantica
  Speocirolana thermydromis
  Sphaerolana affinis
  Sphaerolana interstitialis
  Sphaerolana karenae
  Sumatrillo sp. nov. «HC — слепой» — новый, ещё не получивший формального описания, вид, обнаруженный в единственной пещере в провинции Кьензянг на юге Вьетнама;

  Thermosphaeroma cavicauda
  Thermosphaeroma dugesi
  Thermosphaeroma macrura
  Thermosphaeroma milleri
  Thermosphaeroma smithi
  Thermosphaeroma thermophilum — исчез в дикой природе, был эндемиком геотермального источника Sedillo Spring в округе Сокорро (штат Нью-Мексико, США) на юго-западе Северной Америки;
  Uramphisopus pearsoni

Отряд Mictacea 
  Mictocaris halope

Отряд Mysida 
  Bermudamysis speluncola
  Platyops sterreri

Класс Жаброногие (Branchiopoda)

Отряд Anostraca 
  Branchinecta belki
  Branchinecta conservatio
  Branchinecta longiantenna
  Branchinecta lynchi
  Branchinecta mexicana
  Branchinecta sandiegonensis
  Branchinella alachua
  Branchinella apophysata
  Branchinella basispina
  Branchinella denticulata
  Branchinella lithaca
  Branchinella simplex
  Branchinella wellardi
  Chirocephalus croaticus
  Chirocephalus pelagonicus
  Chirocephalus reiseri
  Dexteria floridana
  Parartemia contracta
  Streptocephalus dendrophorus
  Streptocephalus dendyi
  Streptocephalus gracilis
  Streptocephalus guzmani
  Streptocephalus moorei
  Streptocephalus woottoni
  Streptocephalus zuluensis

Отряд Diplostraca 
  Alona hercegovinae
  Alona sketi
  Alona smirnovi
  Daphnia coronata
  Daphnia jollyi
  Daphnia nivalis
  Daphnia occidentalis
  Eoleptestheria spinosa

  Imnadia banatica
  Imnadia cristata
  Imnadia panonica
  Rhynchochydorus australiensis

Отряд Notostraca — Щитни 
  Lepidurus packardi

Класс Максиллоподы (Maxillopoda)

Отряд Calanoida — Каляноиды 
  Aglaodiaptomus kingsburyae
  Aglaodiaptomus marshianus
  Allodiaptomus satanas
  Arctodiaptomus burduricus
  Arctodiaptomus euacanthus
  Arctodiaptomus kamtschaticus
  Arctodiaptomus michaeli
  Boeckella bispinosa
  Boeckella calcaris
  Boeckella geniculata
  Boeckella nyoraensis
  Boeckella shieli
  Calamoecia australica
  Calamoecia elongata
  Calamoecia zeidleri
  Dussartius baeticus
  Eodiaptomus lumholtzi
  Eodiaptomus shihi
  Epischura baikalensis
  Erebonectes nesioticus
  Heliodiaptomus kolleruensis
  Heliodiaptomus pulcher
  Hemiboeckella powellensis
  Hesperodiaptomus augustaensis
  Hesperodiaptomus californiensis
  Lovenula excellens
  Lovenula simplex
  Mastigodiaptomus purpureus
  Metadiaptomus capensis
  Metadiaptomus purcelli
  Neodiaptomus intermedius
  Neodiaptomus laii
  Neodiaptomus lymphatus
  Neodiaptomus physalipus
  Notodiaptomus dubius
  Notodiaptomus maracaibensis
  Paracyclopia naessi
  Paradiaptomus natalensis
  Phyllodiaptomus wellekensae
  Skistodiaptomus carolinensis
  Stygodiaptomus kieferi
  Stygodiaptomus petkovskii
  Thermodiaptomus galeboides
  Tropodiaptomus burundensis
  Tropodiaptomus ctenopus
  Tropodiaptomus kilimensis
  Tropodiaptomus kissi
  Tropodiaptomus neumanni
  Tropodiaptomus simplex
  Tropodiaptomus stuhlmanni

Отряд Cyclopoida — Циклопы 
  Acanthocyclops hypogeus
  Afrocyclops pauliani
  Mesocyclops insulensis
  Metacyclops gasparoi
  Metacyclops postojnae
  Speleoithona bermudensis
  Tropocyclops federensis
  Tropocyclops nananae

Отряд Harpacticoida 
  Canthocamptus dedeckkeri
  Canthocamptus echinopyge
  Canthocamptus longipes
  Canthocamptus mammillifurca
  Canthocamptus sublaevis
  Canthocamptus tasmaniae
  Ceuthonectes rouchi
  Elaphoidella amabilis
  Elaphoidella franci
  Elaphoidella jeanneli
  Elaphoidella kieferi
  Fibulacamptus bisetosus
  Fibulacamptus gracilior
  Leptocaris stromatolicolus
  Nitocrella slovenica
  Nitocrella stochi
  Paramorariopsis anae
  Pseudomoraria triglavensis

Отряд Misophrioida 
  Speleophria bivexilla
  Speleophria scottodicarloi

Отряд Platycopioida 
  Antrisocopia prehensilis
  Nanocopia minuta

Класс Ракушковые (Ostracoda)

Отряд Halocyprida 
  Spelaeoecia bermudensis

Отряд Myodocopida 
  Zonocypretta kalimna

Отряд Podocopida 
  Fabaeformiscandona aemonae
  Kapcypridopsis barnardi
  Leucocythere helenae
  Limnocythere porphyretica
  Liocypris grandis
  Namibcypris costata
  Newnhamia fuscata
  Newnhamia insolita
  Pseudocandona cavicola
  Pseudocandona pretneri
  Pseudocandona trigonelia

См. также 
 Список угрожаемых видов паукообразных
 Список угрожаемых видов многоножек
 Список угрожаемых видов бабочек
 Список угрожаемых видов жуков
 Список угрожаемых видов стрекоз
 Список угрожаемых видов перепончатокрылых
 Список угрожаемых видов прямокрылых
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Ракообразные
Списки таксонов ракообразных